Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Steve Johnson con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  David Goffin (ritirato)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)
  Kyle Edmund (quarti di finale)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Damir Džumhur (ritirato)
  Chung Hyeon (quarti di finale)
  Filip Krajinović (terzo turno)
  Steve Johnson (finale)

 Sam Querrey (secondo turno)
 Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
 Andrej Rublëv (secondo turno)
 Gilles Simon (secondo turno, ritirato)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Nicolás Jarry (quarti di finale)
 Alex De Minaur (secondo turno)
 Peter Gojowczyk (terzo turno)

Wildcard 

  Kyle Edmund (quarti di finale)
  Taylor Fritz (secondo turno)

 Borna Gojo (primo turno)
 Andrej Rublëv (secondo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (secondo turno)
  Tommy Paul (secondo turno)

 Brayden Schnur (primo turno)
 Horacio Zeballos (secondo turno)

Lucky loser 

  Guido Andreozzi (terzo turno)
  Dominik Köpfer (terzo turno)

 Franko Škugor (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Winston-Salem Open 2018